Il Bardsragujn chumb 1992 è stato la prima edizione del campionato di calcio armeno, disputato tra il 9 aprile e il 1º agosto 1992 e concluso con la vittoria del Shirak Gyumri e del Homenetmen Yerevan.

Capocannoniere del torneo fu Vahe Yaġmowryan (Ararat Yerevan) con 38 reti.

Formula 
Il campionato fu disputato da 24 squadre divise in 2 gironi da 12. Le prime 6 classificate vennero qualificate al successivo girone per il titolo mentre le ultime 6 al girone di play-out per la permanenza nella massima serie. In questa seconda fase (sempre costituita da due gironi da 12 squadre) ogni squadra incontrò i sei club che nella prima parte della stagione erano nell'altro girone e in classifica vennero mantenuti i punti conquistati contro le squadre che erano nel proprio girone.

Il vincente del girone per il titolo conquistò il titolo di campione di Armenia mentre le ultime 9 classificate del girone play-out retrocedettero in seconda serie.

Classifiche

Prima fase

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso al girone per il titolo
      Ammesso al girone play-out

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso al girone per il titolo
      Ammesso al girone play-out

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Seconda fase

Girone per il titolo
Ogni squadra parte con i punti conquistati contro le squadre che ha già affrontato nella prima fase e gioca contro le rimanenti sei in turni di andata e ritorno, per un totale di altre 12 partite. Ecco la classifiche di partenza del girone per il titolo:

Di seguito la classifica finale:

Legenda:
      Campione di Armenia

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo salvezza
La seguente classifica di partenza considera i punti conquistati nella fase precedente:

Di seguito la classifica finale:

Legenda:
      Retrocessa in Aradżin Chumb

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Shirak Gyumri e Homenetmen Yerevan Campioni di Armenia 1992.
 Malatia Yerevan, Aznavour Noyemberyan, Zoravan Yegvart, Lori Vanadzor, NIG Aparan, Araks Armavir, Akhtamar Sevan, Debed Alaverdi, Alashkert Martuni retrocesse in Aradżin Chumb.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
 Hayastani Ankaxowt'yan Gavat' 1992

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1992
Bardsragujn chumb